Су́кре ():
 Сукре, Антонио Хосе (1795—1830) — герой войны за независимость Латинской Америки, в честь которого названы:
 Эквадорский сукре — денежная единица Эквадора до 2000 года.
 Сукре — единая валюта содружества ALBA.
 Сукре — департамент в Колумбии.
 Сукре — город и муниципалитет в Колумбии, в департаменте Каука.
 Сукре — город и муниципалитет в Колумбии, в департаменте Сантандер.
 Сукре — город и муниципалитет в Колумбии, в департаменте Сукре.
 Сукре — конституционная столица Боливии.
 Сукре — штат на севере Венесуэлы.
  (1935—2000) — бразильский ботаник (ботаническое сокращение имени).